Chargey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chargey-lès-Port, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Chargey-lès-Gray, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,